Junqueirópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Junqueirópolis (ort), São Paulo, 
 Junqueirópolis (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar